E127 peut désigner:
 E127, numéro E de l'érythrosine, un colorant synthétique rouge ;
 Route européenne 127 en Russie.